Unterseeboot 25 ou U-25 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 25, de type U 23, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 durant la Première Guerre jusqu’à sa reddition le 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-25, un sous-marin de type UB II lancé en 1915, et qui s’est rendu le .
UC-25, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été sabordé  le .

L'Unterseeboot 25, un sous-marin de type I.A, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été porté disparu en .
L'Unterseeboot 25, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1974 et qui n'est plus en service.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970